Oxyde d'iridium peut désigner  :
 l'oxyde de protactinium(IV) () ;
 l'oxyde de protactinium(V) ().

Protactinium
Composé du protactinium